Наказ  — многозначное слово:

 Наказ в обычном словоупотреблении — строгое наставление, повеление. Может иметь и шуточный оттенок, например, «наказ молодожёнам».
 Депутатский наказ — поручения избирателей депутатам выборных представительных органов;

Исторические наказы
 Наказ — документ, излагавший поручение вышестоящего органа власти нижестоящему об определённом порядке действия; исторический вид правового акта;
 Наказ Екатерины II — философско-правовое произведение Екатерины II.
 Наказы — в старой Франции своды жалоб и челобитных, подававшихся депутатам при отправлении тех в генеральные штаты; составлялись с 1560 года.

См. также 
 Указ
 Приказ